Новодонецкое () — посёлок городского типа, входит в Новодонецкую громаду Краматорского района Донецкой области Украины (в соответствии с законом о децентрализации). Расположен на реке Водяная в 124 км от Донецка. Расстояние до райцентра по автодороге Т 0515 составляет около 24 км.

История 

К середине XIX века район современных города Белозёрское и посёлка Новодонецкое входил в Степановскую волость, где уже к 1880-м годам были разведаны запасы железной руды, каменного угля и охры. Согласно «Пояснительной записке к сооружению Руднично-Лозовской железной дороги», в 1901-1902 годах предусматривалось строительство частной железной дороги в общем направлении Гришино – разъезд № 14 Малиновка (Дубово), где в районе современного посёлка Новодонецкое предусматривалось двойное пересечение балки Водяная.

В 1954 году началось строительство гидрошахт Д-1, Д-2, объединённых позже в гидрошахту «Пионер» (район села Самойловка Александровского района), а также № 1 «Красноармейская» (ныне – «Новодонецкая», район села Курицыно Александровского района) и № 2 «Красноармейская» (район между сёлами Копани Добропольского района и Самойловка Александровского района).

В 1957 году Александровский район дополнительно отчуждает 250 га колхозных земель под объединенный посёлок шахт Д-1 и Д-2.

Поселение возникло в 1956 году как рабочий посёлок Александровского района в связи с сооружением шахты «Пионер» в Добропольском районе.
В первую очередь были построены здания барачного типа (к 1996 году снесены), клуб «Шахтёр», школа-интернат, книжный магазин и мост на южном выезде из посёлка — для доступа к шахте.

В 1959 году в здании общежития открывается больница на 50 коек — население обслуживали 3 врача вместо 13, положенных по штату. Приблизительно в это время в поселке открываются бытовые мастерские Степановского сельпо: швейная, обувная, часовая, и парикмахерская. В 1959 г. Александровский райсовет рассмотрел и утвердил скорректированный план объединённого посёлка шахт Д-1, Д-2, Д-3, гидрорудника и посёлка шахтостроителей, в который входили меры по очистке русла реки Самара и переносу рыночной площади подальше от станции Легендарная, поскольку здесь было запланировано строительство больничного городка.

В начале 1960-х годов, когда были построены первые улицы посёлка, жители столкнулись с проблемой некачественной работы подрядных организаций: стройуправления №4 и №8, Сантехэлектромонтаж (участок №4) во время строительных работ подчастей разрушали сделанное в предыдущие годы благоустройство. Так, многие проездные и внутриквартальные дороги были загрязнены, захламлены, т. к. подрядчики плохо вели работу по строительству водопровода, канализации, теплосети, не доводя начатое дело до конца. Местами был повреждён электрокабель.

В 1961 году поселковый совет разрабатывает правила, посредством которых пытается нормализовать санитарную обстановку в посёлке. Так, строительно-монтажные работы с разрушением дорог и тротуаров, порчей лесонасаждений допускается проводить только при согласии на то поселкового совета. Выделены определённые места под стоянку рабочего и строительного автотранспорта; причём стоянка на улицах, возле общежитий и жилых домов запрещалась. Запрещался проезд автотранспортом по тротуару, а также движение гусеничного транспорта по асфальтированным дорогам.

Здание буфета столовой № 9 Добропольского ОРСа возле автобусной остановки, в котором продавали спиртное и возле которого происходили потасовки, передали под билетную кассу Новодонецкой автоколонны. Проводились работы по сохранению пруда в районе поселка: перемычка водослива периодически укреплялась для защиты водоёма во время весеннего паводка. В 1964 году автодорога через посёлок и станцию ​​была заасфальтирована.

В 1960-х годах в Новодонецкой школе-интернате действовал экспедиционный отряд «В глубину веков», занимавшийся краеведением, собравший, в частности, богатый материал по истории строительства гидрошахт.

В начале 1970-х годов посёлок переведён из Александровского района в Добропольский — по принадлежности шахты.

В 1990-х годах шахта «Пионер» чудом смогла провести реконструкцию. После распада СССР оказалось, что оборудование для гидровыемки угля производится за границей. Всё это происходило на фоне систематических сбоев в государственном финансировании угледобычи, огромной задолженности по зарплате и энергоносителям. Шахту могла постичь печальная судьба соседки – гидрошахты «Красноармейская». От закрытия шахту «Пионер» спасло то, что к 1999 году на ней смогли подготовить скамью пласта m3. В 1999 году шахта «Пионер» перешла на традиционный "сухой" способ добычи угля. Новую скамью оборудовали комплексом 3МКД90.

В 1989 году численность населения составляла .

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося в посёлке АТП-11482.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 5903 человека.

Действуют две школы, три детских сада, больница, аптеки, банкоматы, кафе. Построена новая церковь. Реконструирован дворец спорта.

Экономика 

На железнодорожной станции Легендарная (по проекту Министерства обороны СССР на строительство железной дороги Дубовое — Мерцалово раздельный пункт назывался Степановка) находятся Легендарненский элеватор, перегрузочные комплексы длинномеров и навалочных грузов, пункт техосмотра и элеватор, рассчитанный на отгрузку более 2 тыс. тонн зерновых в сутки (20-25 вагонов-зерновозов). Размер бункерных емкостей – самый большой в Украине и третий по величине в Европе (150 тыс. т). Ныне элеватор работает не более чем на треть проектной мощности, обеспечивая отправку шести вагонов-зерновозов и десяток автомашин в сутки. Автостанция в Новодонецком находится возле южного выезда из поселка (ст. Легендарная – возле северного выезда, отсюда до автостанции – около 2 км через поселок пешком), отправляет автобусы на Александровку, Лозовую, Белозерское, Доброполье, Красноармейск, Донецк, Краматорск, Знаменовка.

Назрела необходимость очищения р. Водяная в районе Новодонецка и Иверского.

Местный совет 
Посёлок Новодонецкое — центр Новодонецкого поселкового совета. Адрес местного совета: пгт Новодонецкое, ул. Московская, 3.

Галерея

Примечания 
Находится под контролем Украины и всегда был территорией Украины

Ссылки 
 Белицкий П. Шахты Добропольского района (Историко-краеведческий альманах «Добре Поле» №1, 2016)
 Постанова про децентралізацію с.Новодонецьке 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 
 Посёлок городского типа Новодонецкое 

Населённые пункты Добропольского городского совета
Посёлки городского типа Донецкой области